

Astronomia 
 7970 Lichtenberg – asteroide della fascia principale

Persone 
 Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) – fisico e scrittore tedesco
 Bernhard Lichtenberg (1875-1943) – presbitero tedesco
 Byron Lichtenberg (1948) – astronauta e ingegnere statunitense
 Claudia Lichtenberg (1985) – ciclista tedesca

Storia 
 Hanau-Lichtenberg – Stato del Sacro Romano Impero esistente dal 1458 al 1736

Geografia

Austria 
 Lichtenberg – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Lichtenberg – frazione di Saalfelden am Steinernen Meer, città nel distretto di Zell am See (Salisburghese)

Francia 
 Lichtenberg – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Lichtenberg – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Lichtenberg – comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Lichtenberg/Erzgebirge – comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Lichtenberg (o Alt-Lichtenberg) – quartiere nel distretto di Lichtenberg (Berlino)
 Distretto di Lichtenberg – distretto di Berlino
 Lichtenberg – stazione della metropolitana di Berlino
 Stazione di Berlin-Lichtenberg – stazione ferroviaria di Berlino
 Lichtenberg – frazione di Bernhardswald (Baviera)
 Lichtenberg – frazione di Fischbachtal  (Assia)
 Lichtenberg – frazione di Francoforte sull'Oder (Brandeburgo)
 Lichtenberg – frazione di Hennef (Sieg) (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Lichtenberg – frazione di Kauern (Turingia)
 Lichtenberg – frazione di Mörnsheim (Baviera)
 Lichtenberg – frazione di Morsbach (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Lichtenberg – frazione di Neuruppin (Brandeburgo)
 Lichtenberg – frazione di Salzgitter (Bassa Sassonia)

Polonia 
 Lichtenberg – antico nome tedesco di Jasna Góra, frazione del comune di Bogatynia nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)